1000 км Алгарве 2010 — это третий раунд сезона 2010 LMS. Соревнования прошли на трассе Алгарве в Португалии 16-17 июля 2010 года.

Общая информация

LMP1 

Team Oreca Matmut уверенно выигрывает гонку в абсолюте. Завоёванный накануне Николя Лапьером поул был уверенно реализован в победу. Ближайшему преследователю экипаж № 4 привёз к финишу 5 кругов.

Вторым финишровал экипаж Rebellion Racing, вынужденный прорываться из последних рядов, после того как их автомобиль не прошёл послеквалификационную техническую проверку. Их партнёры (также стартовавшие из конца пелотона после смена покрышек накануне гонки) сначала попали в аварию (не поделив дорогу с машиной GT2), а затем надолго встали в боксах на ремонт. Как итог — 29 кругов отставания и лишь 20 место в абсолюте.

Третьим финишировал Lola-Aston Martin команды Signature-Plus. Экипаж Пьера Рага, несмотря на разворот и штраф за превышение скорости на пит-лейн, удержал место на подиуме.

LMP2 

Списочные фавориты класса выступили неудачно — экипаж Strakka Racing подвёл привод, а Quifel ASM Team выбыл из борьбы после вылета Мигеля Амарала. В их отсутствие лучшим стал экипаж RML. Экипаж Lola-HPD единственным из лидеров класса обошёлся без серьёзных проблем с техникой и на финише выиграл восемь кругов у Ginetta-Zytek Team Bruichladdich.

GT2 

Второй этап ле-мановских серий подряд не знает себе равных первый экипаж AF Corse Мело/Бруни. И если в Юте они оказались во главе пелотона в одиночестве, то здесь вторыми финишировали их партнёры по команде — экипаж Алези/Физикелла/Виландер. Лидеры серии из Team Felbermayr прогадал со скоростью победителя и на финише уступил второе место, закончив гонку третьим (хотя получил бонусные баллы за использование одного и того же мотора третью гонку подряд).

Результаты

Квалификация 

Обладатель поула в каждом из классов выделен жирным.

Гонка 

Победитель гонки в каждом классе выделен жирно.

Экипажи преодолевшие менее 70 % дистанции от победителя в их классе помечены как неклассифицированные (НК).

Примечания 

Моторные виды спорта
Алгарве
Июль 2010 года
2010